Вусала (Вюсаля) Амир кызы Гаджиева (; ) — азербайджанская футболистка, полузащитница. Игрок сборной Азербайджана.

Биография 
Воспитанница азербайджанского футбола. На родине играла за ряд клубов, в том числе «Товуз», «Тяхсил», «Губек». В составе «Губека» (Белоканы) стала серебряным призёром национального чемпионата в сезоне 2018/19 и признана лучшим игроком сезона.

Летом 2018 года впервые перешла в российский клуб «Торпедо» (Ижевск). Дебютный матч в высшей лиге России сыграла 4 августа 2018 года против клуба «Рязань-ВДВ», заменив на 46-й минуте Кристину Фофанову, а всего в первом сезоне провела два матча. Пропустив первую половину сезона 2019 года, летом вернулась в ижевский клуб. 16 августа 2019 года забила свой первый гол в чемпионатах России, что позволило торпедовцам отобрать очки у «Чертаново» (1:1).

Выступала за юношескую и молодёжную сборную Азербайджана. В национальной сборной дебютировала в официальных матчах в 2019 году, сыграв 3 матча в отборочном турнире чемпионата Европы-2021.

Примечания

Ссылки 
 

Футболистки Азербайджана
Игроки женской сборной Азербайджана по футболу
Игроки ЖФК «Торпедо» Ижевск